coste del Mare Adriatico
Riviera Adriatica, traghetto